

Anno 
 717 o 717 a.C.

Codici 
 717 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Prude Ranch, nella Contea di Jeff Davis, del Texas

Matematica 
 717 – numero

Altro 
 Boeing 717 – aereo di linea